Desa Kepuhrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kepuhrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 111,46), Jawa Timur, 
 Desa Kepuhrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,99, long 111,94), Jawa Timur, 
 Desa Kepuhrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 112,30), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar